Алекса́ндр Зо́симович Шашко́в (20 декабря 1957 года, Москва) — российский тележурналист и телеведущий.

Биография 
Александр Шашков родился 20 декабря 1957 года в Москве. Первоначально поступил на арабское отделение Института стран Азии и Африки при МГУ, но уже на первом курсе перешёл на журфак МГУ, который окончил в 1982 году.

Работал на иновещании в Гостелерадио СССР — в Отделе вещания на Францию.

С 1991 года — корреспондент Первого канала (Первой программы) ЦТ СССР (с декабря того же года — РГТРК «Останкино»), там же вёл утреннюю информационно-музыкальную программу «90 минут».

С 1992 по 1994 год — корреспондент, ведущий информационной программы «Вести» на «РТР». Работал в эфире в дни политического кризиса в октябре 1993 года.

В 1994 году пришёл на телеканал «НТВ». Работал специальным корреспондентом программ «Сегодня» и «Итоги». Вёл программы «Сегодня в полночь», «Сегодня днём» и «Сегодня».

С января по декабрь 1997 года вёл программу «Герой дня» на том же телеканале.

Перед новогодними праздниками 1998 года Шашков покинул НТВ, и в январе 1998 года стал ведущим телеканала «ТВ Центр». Вёл вечерние выпуски новостей этого канала и аналитическую программу «День седьмой».

В августе 1998 года вернулся на НТВ в качестве обозревателя программ «Сегодня» и «Итоги». Проработал на канале до известных событий 14 апреля 2001 года, связанных с переходом НТВ под контроль корпорации «Газпром». В своём заявлении об увольнении Борису Йордану он написал всего лишь одно слово — «Увольте».

С мая 2001 по январь 2002 года работал обозревателем Службы информации ЗАО «МНВК» (ТВ-6). С июня 2002 по июнь 2003 года — в аналогичной должности в ЗАО «Шестой телеканал» (ТВС). Готовил репортажи для программ «Сегодня на ТВ-6», «Сейчас», «Новости ТВС», «Итоги» и «Ничего личного».

С 2003 года работает в русской редакции канала «Euronews», где читает новости за кадром.

С 2012 года возглавляет московское представительство телеканала Euronews.

Семья 
Женат на бывшей ведущей программы «120 минут» Екатерине Гриценко, имеет двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Александр Шашков в программе «Школа молодого отца» на радио «Эхо Москвы» (выпуск от 30.12.2005)
 
 Александр Шашков на Facebook

Выпускники факультета журналистики МГУ
Телеведущие по алфавиту
Телеведущие XX века
Телеведущие XXI века
Телеведущие СССР
Телеведущие России

Журналисты НТВ
Журналисты ТВ-6
Журналисты ТВС